Kuga, (pestis, bubonska kuga, crna smrt) je akutna, teška infekcija 
 Doba kuge, pandemija iz 14. stoljeća
 Kuga (roman), roman Alberta Camusja